Принц Густав:

Корабли 
 Принц Густав — парусный линейный корабль шведского и русского флота постройки 1758 года. 
 Принц Густав — парусный линейный корабль русского флота постройки 1811 года.